2016 MIB Nordic Gorzow FIM Speedway Grand Prix of Poland – siódma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2016. Zawody odbyły się 27 sierpnia 2016 na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Krzysztofa Kasprzaka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Daniel Kaczmarek i Paweł Przedpełski.

Ze względu na wycofanie z tegorocznego cyklu Grand Prix w zawodach nie wystąpił Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Fredrik Lindgren.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#66)  Fredrik Lindgren

Losowanie pozycji startowych odbyło się 26 sierpnia.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, II
2016, II
2016 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Gorzowie Wielkopolskim